Hermann Kopp peut désigner :
 Hermann Kopp, compositeur allemand né à Stuttgart en 1954
 Hermann Franz Moritz Kopp (1817-1892), chimiste et historien de la chimie allemand